Mastinowittmerus är ett släkte av skalbaggar. Mastinowittmerus ingår i familjen Phengodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Mastinowittmerus